33-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.

 33-я армия (СССР)
 33-я гвардейская ракетная армия
 33-я армия (Япония)